Рого́жка — деревня в Сасовском районе Рязанской области России. Входит в состав Каргашинского сельского поселения.

Географическое положение 
Расположена на северо-западе района, в 10 км по асфальтированной дороге к северо-западу от райцентра Сасово. Там же расположена ближайшая железнодорожная станция Сасово. В деревне 1 улица, два пруда.

Ближайшие населённые пункты:
— село Любовниково в 6,5 км к северу по асфальтированной дороге;
— село Гавриловское в 3 км к северо-востоку по асфальтированной дороге;
— село Фроловское в 6,5 км к юго-востоку по асфальтированной дороге;
— посёлок 12 лет Октября в 2,5 км к югу по грунтовой дороге;
— село Каргашино в 4 км к западу по грунтовой дороге;
— деревня Елизаветовка в 3 км к северо-западу по грунтовой дороге.

Природа 
Климат умеренно континентальный. Высота над уровнем моря 128—131 м.

Население

Хозяйство 
В советское время была молочно-товарная ферма, ветряная мельница, небольшая машино-тракторная станция.

Инфраструктура 
В 1,5 км от деревни проходит автомобильная трасса Р-124 "Шацк—Касимов".

Примечания 

Населённые пункты Сасовского района